Der mexikanische Bundesstaat Veracruz ist in 212 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die in zehn Regionen gruppiert sind. Die Verwaltungsbezirke werden aus 19.845 Ortschaften (span. Localidades) (davon 389 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften hat in den letzten Jahren abgenommen (2000: 22.032; 2010: 20.828).

Regionen 

Der Bundesstaat Veracruz wird in zehn Regionen eingeteilt. Die Municipios sind nach sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten zusammengefasst.

Die nachfolgende Tabelle der Regionen wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat México. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Cuadernillos Municipales PDF-Dateien über jedes Municipio (süanisch)
 Estudios Regionales Para la Planeación (PDF, spanisch)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Veracruz (spanisch)
 Regiones de Veracruz – Karte mit den Grenzen von Regionen und Municipios (spanisch)
 Estudios Regionales para la Planeación (2020) – ERP 2020 (spanisch)

Veracruz